El término Energía generalmente se refiere a la capacidad para obrar o poner en movimiento.

Además, puede hacer referencia a:

 Energía potencial, capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración.
 Energía cinética, energía que posee un cuerpo debido a su movimiento.
 Energía mecánica, suma de las energías potencial y cinética.
 Energía electromagnética, cantidad de energía almacenada en una región del espacio atribuible a un campo electromagnético.

Asimismo, puede referirse a:

 Energía, recurso natural primario o derivado que permite realizar trabajo o servir de subsidiario a actividades económicas independientes de la producción de energía.
Energía eléctrica, energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos.
Energía nuclear, energía que se libera en las reacciones nucleares.
Energía térmica, energía de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y se transfiere en forma de calor en procesos termodinámicos.
Energía renovable, energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables.
Energía azul, energía obtenida por la diferencia en la concentración de sal entre el agua de mar y el agua de río.
Energía eólica, energía que se obtiene del viento.
Energía geotérmica, energía obtenida del calor interno de la Tierra.
Energía hidráulica, energía que se obtiene de la corriente del agua, saltos de agua o mareas.
Energía maremotérmica, energía obtenida de la diferencia de temperatura entre las aguas oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más cálidas.
Energía mareomotriz, energía que se obtiene aprovechando las mareas.
Energía solar, energía obtenida de la radiación electromagnética procedente del Sol.
Energía solar fotovoltaica, energía que se obtiene de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica.
Energía esotérica o espiritual, concepto sin prueba científica usado por formas esotéricas de espiritualidad y medicina alternativa para referirse a una variedad de fenómenos.

Además, puede hacer referencia a:

 Energía, lanzadera de cohetes espaciales soviética.
 Energía, localidad de Argentina.
 Energía, álbum de J Balvin.

Enlaces externos